Sam Richardson est un nom porté notamment par:

 Samuel Richardson (1689-1761), un écrivain anglais ;
 Sam Richardson (né en 1984), un acteur américain ;
  (1917-1989), un athlète américain.